William Thompson (filosoof) (1775-1883), Iers filosoof
 William Thompson (bioloog) (1805-1852), Iers bioloog
 William Thompson (boogschutter) (1848-1918), Amerikaans boogschutter
 William Thompson (roeier) (1908-1956), Amerikaans roeier
 William Francis Kynaston Thompson (1909-1980), Brits militair
 William Thompson (politicus) (1939-2010), Noord-Iers politicus